Benson and Hedges Masters 1998 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 1-8 lutego 1998 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Anglikiem Steve Davis, który przegrał w półfinale z Walijczykiem Markiem Williamsem.

W turnieju zwyciężył Mark Williams, który w finale pokonał Stephena Hendry'ego 10-9.

Nagrody 
Zwycięzca: £145,000
II miejsce: £75,000

Najwyższy break: £16,000 

Łączna pula nagród:  £535,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Przypisy

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1997/1998

1998 w sporcie
Masters